Lindenhaus steht für:
 Lindenhaus oder Lindenhof (Sasbach), Ort im Gemeindeteil Sasbach von Sasbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lindenhaus, bis 1938 Szameitkehmen/Schameitkehmen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Bolotnikowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland

 Lindenhaus (Graz), Gebäude im Bezirk Wetzelsdorf der Stadt Graz, Steiermark
 Heil- und Pflegeanstalt Lindenhaus, ehemalige psychiatrische Klinik in Brake (Lemgo), heute Lemgo, Nordrhein-Westfalen
 Lindenhaus, Alternativname der Hofmann-Villa, Kulturdenkmal in Radebeul, Sachsen